św. Irena z Rzymu (zm. 288 lub 304) – wdowa, pochowała św. Sebastiana
 św. Irena z Tesaloniki (zm. 294 lub 304) – męczennica
 św. Irena (zm. 379) – siostra papieża Damazego I
 św. Irena Portugalska (zm. 653) – portugalska mniszka, męczennica
 św. Irena (ok. 752–803) – cesarzowa bizantyńska
 św. Irena Węgierska (Pryska) (ok. 1088–1134) – cesarzowa bizantyńska, święta prawosławna